Folgende Schulen sind nach dem deutschen Dichter und Zeichner Wilhelm Busch (1832–1908) benannt:

 Wilhelm-Busch-Schule (Bantorf)
 Wilhelm-Busch-Schule (Barsinghausen)
 Wilhelm-Busch-Schule (Bohmte)
 Wilhelm-Busch-Schule (Bremerhaven)
 Wilhelm-Busch-Schule (Darmstadt)
 Wilhelm-Busch-Schule (Geestemünde)
 Wilhelm-Busch-Schule (Gifhorn)
 Wilhelm-Busch-Schule (Glinde)
 Wilhelm-Busch-Schule (Göppingen)
 Wilhelm-Busch-Schule (Görden)
 Wilhelm-Busch-Schule (Hannover)
 Wilhelm-Busch-Schule (Hemer)
 Wilhelm-Busch-Schule (Hesel)
 Wilhelm-Busch-Realschule (Hessisch Oldendorf)
 Wilhelm-Busch-Schule (Hilden)
 Wilhelm-Busch-Schule (Maintal)
 Wilhelm-Busch-Schule (Mannheim)
 Wilhelm-Busch-Schule (Mülheim a.d. Ruhr)
 Wilhelm-Busch-Schule (Ratingen)
 Wilhelm-Busch-Schule (Rehburg-Loccum)
 Wilhelm-Busch-Schule (Rheine)
 Wilhelm-Busch-Schule (Rodgau)
 Wilhelm-Busch-Schule (Schüttorf)
 Wilhelm-Busch-Gymnasium (Stadthagen)
 Wilhelm-Busch-Schule (Uetersen)
 Wilhelm-Busch-Schule (Wissel)

Busch
Wilhelm Busch als Namensgeber